Сен-Прива () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Прива () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сен-Прива () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез